VTR steht für:

 Verlag für Theologie und Religionswissenschaft, Nürnberg
 video tape recorder, englische Bezeichnung für Videorekorder
 Honda VTR1000F, Tourensport-Motorrad (1997–2006)
 Honda VTR1000 SP1 bzw. Honda VTR1000 SP2, Supersport-Motorrad (2000–2006)
 Sportliche Ausstattungsvariante verschiedener Citroën-Modelle
 Volkstheater Rostock
Volleyteam Roadrunners, Wien

VTR